Rosenrot kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Rosenrot (album), een studioalbum van Rammstein
Rosenrot (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk